Studio Świat - cotygodniowy program publicystyki międzynarodowej, nadawany w TVP3 od stycznia do września 2007. Autorzy wybierali 2-4 aktualne tematy z zakresu światowej polityki, a także polskiej polityki zagranicznej i omawiali przy pomocy gości w studiach telewizyjnych w Europie i na świecie oraz ekspertów i polityków zaproszonych przez prowadzącego. Prowadzącym był Marek Cajzner, były szef Sekcji Polskiej Serwisu Światowego BBC. Program nadawany był w soboty o 20.50 i trwał 35 minut.

Magazyny telewizyjne
Telewizyjne programy publicystyki międzynarodowej